Die Liste bayerischer Klöster und Stifte enthält bestehende und ehemalige Klöster und Stifte im heutigen Bundesland Bayern. In Bayern sind über 500 Klöster bekannt.

Liste

A 
Abenberg (Bistum Eichstätt)
 Kloster Marienburg: (Augustiner-Chorfrauen, jetzt Kongregation der Schwestern von der Schmerzhaften Mutter)
Abensberg (Bistum Regensburg)
 Ehemaliges Kloster Abensberg: (Karmeliten)
Aldersbach (Bistum Passau)
 Ehemaliges Kloster Aldersbach: (Zisterzienser)
Allmannshofen (Bistum Augsburg)
 Ehemaliges Kloster Holzen: (Benediktinerinnen)
Altenmarkt an der Alz (Erzbistum München und Freising)
 Ehemaliges Kloster Baumburg: (Augustiner-Chorherren)
Altmannstein (Bistum Regensburg)
 Ehemaliges Kloster Schamhaupten: (Augustiner-Chorherren)
Altomünster (Erzbistum München und Freising)
 Kloster Altomünster: (Birgittenorden)
Altötting (Bistum Passau)
 Kloster St. Joseph (Altötting): (Englische Fräulein)
 Kapuzinerkloster Altötting: (früher Franziskaner-Reformaten, jetzt Kapuziner)
 Ehemaliges Kollegiatstift Altötting
Amberg (Bistum Regensburg)
 Ehemaliges Kloster St. Augustinus (Amberg): (Salesianerinnen)
 Ehemaliges Franziskanerkloster Amberg: (Franziskaner-Reformaten)
 Ehemaliges Paulanerkloster Amberg: (Paulaner)
Amorbach (Bistum Würzburg)
 Ehemaliges Kloster Amorbach: (Benediktiner)
Andechs (Bistum Augsburg)
 Kloster Andechs: (Benediktiner)
Ansbach (Bistum Würzburg)
 Ehemaliges Kollegiatstift St. Gumbertus (Ansbach)
Aschaffenburg (Bistum Würzburg)
 Ehemaliges Maria-Ward-Schule Aschaffenburg: (Englische Fräulein)
 Ehemaliges Kollegiatstift Aschaffenburg
Auerbach in der Oberpfalz (Erzbistum Bamberg)
 Kloster Michelfeld: (Benediktiner), heute Alten- und Pflegeheim der Dillinger Franziskanerinnen
Aufhausen (Bistum Regensburg)
 Ehemaliges Kloster Aufhausen: (Oratorianer (Philippiner))
Augsburg (Bistum Augsburg)
 Kloster Heilig Kreuz Augsburg: (Augustiner-Chorherren, jetzt Dominikaner)
 Kloster der Franziskanerinnen von Maria Stern: (Franziskanerinnen)
 Ehemaliges Kloster Sankt Georg Augsburg: (Augustiner-Chorherren)
 Ehemaliges Kloster der Franziskanerinnen von Maria Stern: (Terziarinnen der Minoriten)
 Ehemaliges Kloster St. Martin (Augsburg): (Terziarinnen)
 Ehemaliges Kollegiatstift St. Moritz (Augsburg)
 Ehemaliges Kollegiatstift St. Peter am Perlach (Augsburg)
 Kloster St. Sebastian (Augsburg): (Kapuziner)
 Ehemaliges Frauenkloster St. Stephan (Augsburg): (Frauenkloster, unbekannter Orden)
 Ehemaliges Kanonissenstift St. Stephan (Augsburg): (Kanonissenstift)
 Ehemaliges säkulares Damenstift St. Stephan (Augsburg): (Säkular-Kollegiatstift)
 Kloster St. Stephan (Augsburg): (Benediktiner)
 Ehemaliges Kloster St. Ulrich und Afra (Augsburg): (Benediktiner)
 Ehemaliges Benediktinerinnenkloster Augsburg: (Benediktinerinnen)
 Dominikanerinnenkloster St. Ursula (Augsburg): (Dominikanerinnen)
 Franziskanerkloster Augsburg: (Franziskaner-Observanten)
 Kloster Herz Jesu (Augsburg): (Englische Fräulein)
 Ehemaliges Karmelitenkloster Augsburg: (Karmeliten)
 Ehemaliges Kloster bei der Horbruck (Augsburg): (Terziarinnen der Minoriten)
 Ehemaliges Terziarinnenkloster St. Martin Augsburg: (Terziarinnen der Minoriten)
Auhausen (Bistum Eichstätt)
 Ehemaliges Kloster Auhausen: (Benediktiner)
Aura an der Saale (Bistum Würzburg)
 Ehemaliges Kloster Aura: (Benediktiner)
Aurachtal (Bistum Würzburg)
 Ehemaliges Kloster Münchaurach: (Benediktiner)

B 
Babenhausen (Bistum Augsburg)
 Ehemaliges Kloster Klosterbeuren: (Terziarinnen der Franziskaner-Observanten)
Bad Brückenau (Bistum Würzburg)
 Kloster Volkersberg: (Franziskaner-Observanten)
Bad Grönenbach (Bistum Augsburg)
 Ehemaliges Kollegiatstift St. Philipp und Jakob (Bad Grönenbach)
Bad Kissingen (Bistum Würzburg)
 Ehemaliges Kloster Hausen: (Prämonstratenserinnen)
Bad Königshofen im Grabfeld (Bistum Würzburg)
 Ehemaliges Kloster Sankt Johanniszelle unter Wildberg: (Zisterzienserinnen)
 Kloster Königshofen im Grabfeld: (Kapuziner)
Bad Neustadt an der Saale (Bistum Würzburg)
 Ehemaliges Kloster Neustadt an der Saale: (Karmeliten)
Bad Reichenhall (Erzbistum München und Freising)
 Ehemaliges Kloster Sankt Zeno Reichenhall: (Augustiner-Chorherren)
Bad Staffelstein (Erzbistum Bamberg)
 Kloster Vierzehnheiligen: (Franziskaner-Observanten)
Bad Tölz (Erzbistum München und Freising)
 Ehemaliges Franziskanerkloster Tölz: (Franziskaner-Reformaten)
Bad Windsheim (Erzbistum Bamberg)
 Ehemaliges Kloster Windsheim: (Augustiner-Eremiten)
Bad Wörishofen (Bistum Augsburg)
 Kloster Wörishofen: (Dominikanerinnen)
Bamberg (Erzbistum Bamberg) siehe auch: Liste von Klöstern in Bamberg
 Ehemaliges Kollegiatstift St. Gangolf (Bamberg)
 Ehemaliges Kollegiatstift St. Jakob (Bamberg)
 Ehemaliges Kollegiatstift St. Stephan (Bamberg)
 Ehemaliges Antoniterkloster Bamberg: (Antoniter)
 Ehemaliges Dominikanerkloster Bamberg: (Dominikaner)
 Ehemaliges Franziskanerkloster Bamberg: (Franziskaner-Observanten)
 Ehemaliges Kapuzinerkloster Bamberg: (Kapuziner)
 Ehemaliges Karmelitenkloster am Kaulberg: (Karmeliten)
 Ehemaliges Kloster in der Au: (Karmeliten)
 Ehemaliges Klarissenkloster Bamberg: (Klarissen der Franziskaner-Observanten)
 Kloster vom Hlg. Grab Bamberg: (Dominikanerinnen)
 Kloster Maria Himmelfahrt (Bamberg): (Englische Fräulein)
 Ehemaliges Kloster Michelsberg: (Benediktiner)
Bastheim (Bistum Würzburg)
 Ehemaliges Kloster Wechterswinkel: (Zisterzienserinnen)
Bayreuth (Erzbistum Bamberg)
 Ehemaliges Kloster St. Jobst: (Franziskaner-Observanten)
Bechhofen (Bistum Eichstätt)
 Kloster Königshofen an der Heide: (Augustiner-Chorfrauen)
Benediktbeuern (Bistum Augsburg)
 Ehemaliges Kloster Benediktbeuern: (Benediktiner, heute Niederlassung der Salesianer Don Boscos)
Berching (Bistum Eichstätt)
 Ehemalige Propstei Berching (Templer)
 Ehemaliges Hospitium Berching: (Kapuziner)
 Ehemaliges Kloster Berching: (Franziskaner, Franziskanerinnen)
 Kloster Plankstetten: (Benediktiner)
Berchtesgaden (Erzbistum München und Freising)
 Ehemaliges Chorherrenstift Berchtesgaden: (Augustiner-Chorherren)
 Franziskanerkloster Berchtesgaden: (Franziskaner-Reformaten)
Berg (Erzbistum München und Freising)
 Ehemaliges Kloster Aufkirchen: (Augustiner-Eremiten)
Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz (Bistum Eichstätt)
 Ehemaliges Kloster Gnadenberg: (Birgittenorden (Erlöserorden))
Berg im Gau (Bistum Regensburg)
 Kloster Berg im Donaugau: (Benediktiner)
Bernried (Bistum Augsburg)
 Kloster Bernried: (Augustiner-Chorherren, heute Niederlassung der Benediktinerinnen)
Biberbach (Bistum Augsburg)
 Ehemaliges Kloster Salmannshofen: (Terziarinnen der Minoriten)
Biburg (Bistum Regensburg)
 Ehemaliges Kloster Biburg: (Benediktiner)
Bischofsheim an der Rhön (Bistum Würzburg)
 Kloster Bischofsheim: (Franziskaner-Observanten)
 Kloster Kreuzberg: (Franziskaner-Observanten)
Bogen (Bistum Regensburg)
 Ehemaliges Kloster Oberalteich: (Benediktiner)
Breitenbrunn (Bistum Augsburg)
 Ehemaliges Kloster Bedernau: (Wilhelmiten)
Brennberg (Bistum Regensburg)
 Ehemaliges Kloster Frauenzell: (Benediktiner)
Burghausen (Erzbistum München und Freising)
 Ehemaliges Kloster Heilig Schutzengel (Burghausen): (Englische Fräulein)
 Ehemaliges Kloster Raitenhaslach: (Zisterzienser)
 Ehemaliges Kapuzinerkloster St. Anna Burghausen: (Kapuziner)
Burglengenfeld (Bistum Regensburg)
 Ehemaliges Kloster Burglengenfeld: (Kapuziner)
Burkardroth (Bistum Würzburg)
 Kloster Frauenroth: (Zisterzienserinnen)
Buxheim (Schwaben) (Bistum Augsburg)
 Ehemaliges Kloster Buxheim: (Kartäuser, heute Niederlassung der Salesianer Don Boscos)

C 
Cham (Bistum Regensburg)
 Ehemaliges Kloster Cham: (Franziskaner-Reformaten)
 Kloster Chammünster: (Benediktiner)
Chiemsee (Erzbistum München und Freising)
 Kloster Frauenchiemsee: (Benediktinerinnen)
 Ehemaliges Kloster Herrenchiemsee: (Augustiner-Chorherren)
Coburg (Bistum Würzburg)
 Ehemaliges Kloster Sankt Peter und Paul (Coburg): (Benediktiner)
 Ehemaliges Franziskanerkloster Coburg: (Franziskaner-Observanten)

D 
Deggendorf (Bistum Regensburg)
 Ehemaliges Kapuzinerkloster Deggendorf: (Kapuziner)
Dettelbach (Bistum Würzburg)
 Ehemaliges Franziskanerkloster Dettelbach: (Franziskaner-Observanten)
Dießen am Ammersee (Bistum Augsburg)
 Kloster St. Alban, (Benediktinerinnen)
 Ehemaliges Kloster Dießen: (Augustiner-Chorherren)
Dietfurt an der Altmühl (Bistum Eichstätt)
 Ehemaliges Kloster Dietfurt: (Franziskaner-Reformaten)
Dietramszell (Erzbistum München und Freising)
 Kloster Dietramszell: (Augustiner-Chorherren, heute Salesianerinnen)
Dillingen an der Donau (Bistum Augsburg)
 Ehemaliges Kollegiatstift St. Peter (Dillingen)
 Franziskanerinnenkloster Dillingen an der Donau: (Terziarinnen der Franziskaner-Observanten)
Dingolfing (Bistum Regensburg)
 Ehemaliges Franziskanerkloster Dingolfing: (Franziskaner-Reformaten)
Dinkelsbühl (Bistum Augsburg)
 Ehemaliges Kapuzinerkloster Dinkelsbühl: (Kapuziner)
 Ehemaliges Karmelitenkloster Dinkelsbühl: (Karmeliten)
Dombühl (Bistum Eichstätt)
 Ehemaliges Kloster Sulz: (Prämonstratenserinnen)
Donauwörth (Bistum Augsburg)
 Ehemaliges Kloster Heilig Kreuz (Donauwörth): (Benediktiner)
 Ehemaliges Kapuzinerkloster Donauwörth: (Kapuziner)
Dorfen (Erzbistum München und Freising)
 Ehemaliges Kloster Tegernbach: (Benediktiner)

E 
Ebersberg (Erzbistum München und Freising)
 Ehemaliges Kloster Ebersberg: (Benediktiner)
Ebrach (Erzbistum Bamberg)
 Ehemaliges Kloster Ebrach: (Zisterzienser)
Echenbrunn (Bistum Augsburg)
 Ehemaliges Kloster Echenbrunn: (Benediktiner)
Ederheim (Bistum Augsburg)
 Ehemaliges Kloster Christgarten: (Kartäuser)
Eggenfelden (Bistum Regensburg)
 Ehemaliges Kloster Eggenfelden: (Franziskaner-Reformaten)
Eichstätt (Bistum Eichstätt)
 Ehemaliges Kloster Heilig Geist (Eichstätt): (Chorherren vom Hl. Geist)
 Ehemaliges Kollegiatstift St. Willibald (Eichstätt)
 Ehemaliges Kloster Herz Jesu (Eichstätt): (Augustiner-Chorfrauen)
 Ehemaliger Dominikanerkloster Eichstätt: (Dominikaner)
 Ehemaliges Schottenkloster Eichstätt: (Kapuziner)
 Ehemaliges Kollegiatstift Unsere Liebe Frau (Eichstätt)
 Ehemaliges Kloster Marienstein: (Augustiner-Chorfrauen)
 Kloster Rebdorf: (Augustiner-Chorherren, jetzt Herz-Jesu-Missionare)
 Kloster Heilig Kreuz Eichstätt: (Kapuziner)
 Kloster St. Walburg: (Benediktinerinnen)
 Salesianum Rosental: Süddeutsches Haupthaus der Kongregation der Oblaten des hl. Franz von Sales
Elchingen (Bistum Augsburg)
 Kloster Elchingen: (früher Benediktiner, jetzt Oblaten der Unbefleckten Jungfrau Maria)
Ellingen (Bistum Eichstätt)
 Ehemaliges Franziskanerkloster Ellingen: (Franziskaner-Observanten)
Elsenfeld (Bistum Würzburg)
 Ehemaliges Kloster Himmelthal: (Zisterzienserinnen)
Engelthal (Bistum Eichstätt)
 Ehemaliges Kloster Engelthal: (Dominikanerinnen)
Ensdorf (Bistum Regensburg)
 Ehemaliges Kloster Ensdorf: (Benediktiner, heute Niederlassung der Salesianer Don Boscos)
Erding (Erzbistum München und Freising)
 Ehemaliges Kloster Erding: (Kapuziner)
Eresing (Bistum Augsburg)
 Erzabtei Sankt Ottilien: (Benediktiner)
Erlangen (Erzbistum Bamberg)
 Kloster Frauenaurach: (Dominikanerinnen)
Essing (Bistum Regensburg)
 Ehemaliges Kollegiatstift Neuessing
Ettal (Erzbistum München und Freising)
 Kloster Ettal: (Benediktiner)
Eurasburg (Erzbistum München und Freising)
 Ehemaliges Kloster Beuerberg: (Augustiner-Chorherren)

F 
Feuchtwangen (Bistum Augsburg)
 Ehemaliges Kollegiatstift Unserer Lieben Frau zu Feuchtwangen
Flintsbach am Inn (Erzbistum München und Freising)
 Ehemaliges Kloster Sankt Peter am Madron: (Benediktiner)
Forchheim (Erzbistum Bamberg)
 Ehemaliges Franziskanerkloster Forchheim: (Franziskaner-Observanten)
 Ehemaliges Kollegiatstift Forchheim
Freising (Erzbistum München und Freising)
 Ehemaliges Kollegiatstift St. Andrä (Freising) (Hugibertsmünster)
 Ehemaliges Kollegiatstift St. Johannes (Freising)
 Ehemaliges Kollegiatstift St. Paul (Freising)
 Ehemaliges Kollegiatstift St. Veit (Freising)
 Domkloster Freising: (Kollegiatstift)
 Ehemaliges Franziskanerkloster Freising: (Franziskaner-Reformaten)
 Ehemaliges Kloster der Franziskaner-Terziarinnen: (Terziarinnen d. hl. Franziskus)
 Ehemaliges Kloster Neustift: (Prämonstratenser)
 Ehemaliges Kloster Weihenstephan: (Benediktiner, Benediktinerinnen, Kollegiatstift)
Fremdingen (Bistum Augsburg)
 Kloster Sankt Maria Porten: (Terziarinnen der Franziskaner-Observanten)
Frensdorf (Erzbistum Bamberg)
 Ehemaliges Kloster Schlüsselau: (Zisterzienserinnen)
Freystadt (Bistum Eichstätt)
 Kloster Freystadt: (Franziskaner-Reformaten)
 Ehemaliges Kloster Möningerberg: (Franziskaner-Observanten)
Fürstenfeldbruck (Erzbistum München und Freising)
 Ehemaliges Kloster Fürstenfeld: (Zisterzienser)
Fürstenzell (Bistum Passau)
 Ehemaliges Kloster Fürstenzell: (Zisterzienser, jetzt Maristen)
Füssen (Bistum Augsburg)
 Ehemaliges Kloster Sankt Mang: (Benediktiner)
 Franziskanerkloster Füssen: (Franziskaner-Observanten)

G 
Gangkofen (Bistum Regensburg)
 Ehemaliges Kloster Seemannshausen: (Augustiner-Eremiten)
Gars am Inn (Erzbistum München und Freising)
 Kloster Gars: (Augustiner-Chorherren)
 Ehemaliges Kloster Au am Inn: (Augustiner-Chorherren)
Geisenfeld (Bistum Regensburg)
 Ehemaliges Kloster Geisenfeld: (Benediktinerinnen)
Gemünden am Main (Bistum Würzburg)
 Kloster Schönau (Gemünden am Main): (Minoriten)
Gessertshausen (Bistum Augsburg)
 Kloster Oberschönenfeld: (Zisterzienserinnen)
Gößweinstein (Erzbistum Bamberg)
 Kloster Gößweinstein: (Kapuziner)
Gotteszell (Bistum Regensburg)
 Ehemaliges Kloster Gotteszell (Niederbayern)
Bad Griesbach im Rottal (Bistum Passau)
 Ehemaliges Kloster St. Salvator (Griesbach): (Prämonstratenser)
Griesstätt (Erzbistum München und Freising)
 Kloster Altenhohenau: (Dominikanerinnen)
Günzburg (Bistum Augsburg)
 Ehemaliges Franziskanerinnenkloster Günzburg (1433–1782): (Terziarinnen der Franziskaner-Reformaten)
 Kloster Herz Jesu (Günzburg): (Englische Fräulein)
 Ehemaliges Kapuzinerkloster Günzburg: (Kapuziner)
 Ehemaliges Kloster SS. Trinitatis (Günzburg): (Piaristen)

H 
Habach (Bistum Augsburg)
 Ehemaliges Kollegiatstift St. Ulrich (Habach)
Hammelburg (Bistum Würzburg)
 Ehemaliges Kloster Altstadt: (Franziskaner-Observanten)
Heidenheim (Mittelfranken) (Bistum Eichstätt)
 Ehemaliges Kloster Heidenheim: (Benediktiner)
Heilsbronn (Bistum Eichstätt)
 Ehemaliges Kloster Heilsbronn: (Zisterzienser)
Herrieden (Bistum Eichstätt)
 Kloster Herrieden: (Franziskaner-Terziaren)
 Ehemaliges Kollegiatstift Herrieden
Hilpoltstein (Bistum Eichstätt)
 Ehemaliges Kollegiatstift St. Johannes (Hilpoltstein)
Himmelkron (Erzbistum Bamberg)
 Kloster Himmelkron: (Zisterzienserinnen)
Höchstadt an der Aisch (Bistum Würzburg)
 Ehemaliges Kloster Höchstadt an der Aisch: (Kapuziner)
Hof (Erzbistum Bamberg)
 Ehemaliges Franziskanerkloster Hof: (Franziskaner-Observanten)
 Ehemaliges Klarissenkloster Hof: (Klarissen der Franziskaner-Observanten)
Hohenwart (Bistum Augsburg)
 Ehemaliges Kloster Hohenwart: (Benediktinerinnen)
Holzheim (Bistum Augsburg)
 Ehemaliges Kloster Fultenbach: (Benediktiner)
Hösbach (Bistum Würzburg)
 Ehemaliges Kloster Schmerlenbach: (Benediktinerinnen)

I 
Ilmmünster (Erzbistum München und Freising)
 Ehemaliges Kloster Ilmmünster: (Kollegiatstift)
Ingolstadt (Bistum Eichstätt)
 Ehemaliges Kloster Sankt Georg Ingolstadt: (Ursulinen)
 Ehemaliges Franziskanerkloster Ingolstadt: (Franziskaner-Reformaten), jetzt Kloster Mariä Himmelfahrt Ingolstadt: (Kapuziner)
 Kloster Gnadenthal: (Terziarinnen der Franziskaner-Reformaten)
 Ehemaliges Kloster ob der Schutter (Ingolstadt): (Augustiner-Eremiten)
Iphofen (Erzbistum Bamberg)
 Ehemaliges Kloster Birklingen: (Augustiner-Chorherren)
Irsee (Bistum Augsburg)
 Ehemaliges Kloster Irsee: (Benediktiner)
Isen (Erzbistum München und Freising)
 Ehemaliges Kollegiatstift Kloster St. Zeno (Isen)

K 
Kaisheim (Bistum Augsburg)
 Ehemaliges Kloster Kaisheim: (Zisterzienser)
Karlstadt (Bistum Würzburg)
 Ehemaliges Kloster Karlstadt: (Kapuziner)
Kastl (Bistum Eichstätt)
 Ehemaliges Kloster Kastl: (Benediktiner)
Kaufbeuren (Bistum Augsburg)

 Kloster Kaufbeuren: (Terziarinnen der Franziskaner-Observanten)

Kelheim (Bistum Regensburg)
 Ehemaliges Franziskanerkloster Kelheim: (Franziskaner-Reformaten)
 Ehemaliges Kloster Trauntal Kelheim: (Terziaren der Franziskaner-Reformaten)
 Kloster Weltenburg: (Benediktiner)
Kemnath (Bistum Regensburg)
 Ehemaliges Kloster Kemnath: (Franziskaner-Reformaten)
Kempten (Allgäu) (Bistum Augsburg)
 Ehemaliges Kloster Heiligkreuz (Kempten): (Franziskaner-Observanten)
 Ehemalige Fürstäbtliche Residenz: (Benediktiner)
 Ehemaliges Stiftsgymnasium Kempten: (Piaristen)
 Ehemaliges Franziskanerkloster Lenzfried (Franziskaner-Observanten)
 Ehemaliges Franziskanerinnenkloster St. Anna (Franziskaner)
 Kloster St. Anton: (Kapuziner)
Kitzingen (Bistum Würzburg)
 Ehemaliges Benediktinerinnenkloster Kitzingen: (Benediktinerinnen)
 Ehemaliges Kapuzinerkloster Kitzingen: (Kapuziner)
 Ehemaliges Ursulinenkloster Kitzingen: (Ursulinen)
Klosterlechfeld (Bistum Augsburg)
 Ehemaliges Kloster Lechfeld: (Franziskaner-Observanten)
Kochel am See (Bistum Augsburg)
 Ehemaliges Klösterl Walchensee: (Hieronymiten)
Konnersreuth (Bistum Regensburg)
 Kloster Fockenfeld: (Sales-Oblaten)
 Theresianum: (Marienschwestern vom Karmel)
Königsberg in Bayern (Bistum Würzburg)
 Ehemaliges Augustinerkloster Königsberg: (Augustiner-Eremiten)
 Ehemaliges Kloster der Augustinerterziarinnen (Königsberg): (Terziarinnen der Augustiner-Eremiten)
Kösching (Bistum Regensburg)
 Kloster Bettbrunn: (Augustiner-Eremiten)
Kronach (Erzbistum Bamberg)
 Ehemaliges Kloster Kronach: (Franziskaner-Observanten)
Kühbach (Bistum Augsburg)
 Ehemaliges Kloster Kühbach: (Benediktinerinnen)

L 
Landsberg am Lech (Bistum Augsburg)
 Ehemaliges Kloster Landsberg: (Ursulinen), heute Kloster zur Heiligsten Dreifaltigkeit: (Dominikanerinnen)
 Ehemaliges Kloster Sandau: (Benediktiner)
Landshut (Erzbistum München-Freising, Bistum Regensburg)
 Ehemaliges Kloster Heilig Geist Landshut: (Chorherren vom Hl. Geist)
 Ehemaliges Kloster Sankt Joseph (Landshut): (Ursulinen)
 Martinskirche (Landshut): (Kollegiatstift)
 Ehemaliges Kloster Sankt Peter und Paul (Landshut): (Franziskaner-Reformaten)
 Ehemaliges Dominikanerkloster Landshut: (Dominikaner)
 Ehemaliges Kapuzinerkloster Landshut: (Kapuziner)
 Kloster Maria Loreto (Landshut): (ehm. Kapuzinerinnen, jetzt Franziskaner-Observanten)
 Kloster Seligenthal (Landshut): (Zisterzienserinnen)
Langenzenn (Erzbistum Bamberg)
 Ehemaliges Kloster Langenzenn: (Augustiner-Chorherren)
Langquaid (Bistum Regensburg)
 Kloster Paring: (Augustiner-Chorherren, dann Benediktiner, seit 1974 wieder Augustiner-Chorherren)
Laufen (Erzbistum München und Freising)
 Mariä Himmelfahrt (Laufen): (Kollegiatstift)
Lauingen (Donau) (Bistum Augsburg)
 Kloster Sankt Agnes (Lauingen): (Zisterzienserinnen)
 Augustinerkloster Lauingen: (Augustiner-Eremiten)
Lichtenfels (Erzbistum Bamberg)
 Ehemaliges Kloster Langheim: (Zisterzienser)
Lindau (Bodensee) (Bistum Augsburg)
 Ehemaliges Franziskanerkloster Lindau: (Minoriten)
 Ehemaliges Kanonissenstift Lindau: (Kanonissenstift)
 Ehemaliges Terziarinnenkloster Lindau: (Terziarinnen der Minoriten)

M 
Maihingen (Bistum Augsburg)
 Ehemaliges Kloster Maihingen: (Minoriten)
Mallersdorf-Pfaffenberg (Bistum Regensburg)
 Kloster Mallersdorf: (früher Benediktiner, jetzt Franziskanerinnen)
Marktsteft (Bistum Würzburg)
 Ehemaliges Kloster Michelfeld (Unterfranken): (Prämonstratenserinnen)
Markt Indersdorf (Erzbistum München und Freising)
 Kloster Indersdorf: (Salesianerinnen)
Marktleugast (Erzbistum Bamberg)
 Kloster Marienweiher: (Franziskaner-Observanten)
Medlingen (Bistum Augsburg)
 Kloster Obermedlingen: (früher Dominikaner, jetzt Dominikanerinnen)
Memmingen (Bistum Augsburg)
 Ehemaliges Kloster Heilig Geist Memmingen: (Chorherren vom Hl. Geist)
 Ehemaliges Kloster Sankt Elisabeth Memmingen: (Augustiner-Eremitinnen)
 Ehemaliges Kloster Sankt Johannes Baptist Memmingen: (Augustiner-Eremiten)
 Antoniterkloster Memmingen: (Antoniter)
 Ehemaliges Schottenkloster Memmingen: (Benediktiner)
Metten (Bistum Regensburg)
 Kloster Metten: (Benediktiner)
Miltenberg (Bistum Würzburg)
 Franziskanerkloster Engelberg: (Franziskaner-Observanten)
Mindelheim (Bistum Augsburg)
 Kloster Heilig Kreuz (Mindelheim): (Terziarinnen der Franziskaner-Observanten)
 Ehemaliges Augustinerkloster Mindelheim: (Augustiner-Eremiten)
 Kloster Herz Jesu (Mindelheim): (Englische Fräulein)
Mittenwald (Erzbistum München und Freising)
 Kloster Scharnitz: (Benediktiner)
Mödingen (Bistum Augsburg)
 Kloster Mödingen: (Dominikanerinnen)
Mönchsdeggingen (Bistum Augsburg)
 Kloster Mönchsdeggingen: (Benediktiner)
Mönchsroth (Bistum Augsburg)
 Ehemaliges Kloster Mönchsroth: (Benediktiner)
Moosburg an der Isar (Erzbistum München und Freising)
 Ehemaliges Kollegiatstift St. Kastulus (Moosburg an der Isar)
Mühldorf am Inn (Erzbistum München und Freising)
 Ehemaliges Kollegiatstift St. Nikolaus (Mühldorf am Inn)
München (Erzbistum München und Freising)

 Ehemaliges Kloster Heilig Geist München: (Chorherren vom Hl. Geist)
 Ehemaliges Kloster Sankt Antonius München: (Franziskaner-Reformaten)
 Abtei St. Bonifaz: (Benediktiner)
 Ehemaliges Kloster Sankt Elisabeth München: (Servitinnen)
 Ehemaliges Kloster Sankt Jakob am Anger München: (Klarissen der Franziskaner-Reformaten)
 Kloster Sankt Kajetan München: (Theatiner)
 Kloster Sankt Maximilian München: (Barmherzige Brüder)
 Kloster Sankt Philipp Neri München: (Oratorianer (Philippiner))
 Ehemaliges Augustinerchorfrauenstift München: (Augustiner-Chorfrauen)
 Augustinerkloster München: (Augustiner-Eremiten)
 Ehemaliges Augustinerkloster München: (Augustiner-Eremiten)
 Ehemaliges Damenstift St. Anna München: (Kanonissenstift)
 Ehemaliges Elisabethinerinnenkloster München: (Elisabethinerinnen)
 Ehemaliges Kloster der Englischen Fräulein München: (Englische Fräulein)
 Ehemaliges Hieronymitenkloster St. Anna München: (Hieronymiten)
 Ehemaliges Kapuzinerkloster München: (Kapuziner)
 Ehemaliges Karmelitenkloster München: (Unbeschuhte Karmeliten)
 Ehemaliges Karmelitinnenkloster München: (Unbeschuhte Karmelitinnen)
 Ehemaliges Kloster auf dem Lilienberg (Au) München: (Benediktinerinnen)
 Ehemaliges Paulanerinnenkloster München: (Paulanerinnen)
 Ehemaliges Paulanerkloster München: (Paulaner)
 Ehemaliges Püttrichkloster München: (Terziarinnen der Franziskaner-Reformaten)
 Ehemaliges Ridlerkloster München: (Terziarinnen der Franziskaner-Reformaten)
 Ehemaliges Kloster Unserer Lieben Frau München: (Kollegiatstift)
 Kloster St. Anton München: (Kapuziner)
 Konvent St. Joseph München: (Kapuziner)
 Dritt-Ordens-Krankenhaus München Nymphenburg: (Kapuziner)

Münchsmünster (Bistum Regensburg)
 Kloster Münchsmünster: (Benediktiner)
Münchsteinach (Bistum Würzburg)
 Ehemaliges Kloster Münchsteinach: (Benediktiner)
Münnerstadt (Bistum Würzburg)
 Ehemaliges Kloster Bildhausen: (Zisterzienser)
 Kloster Münnerstadt: (Augustiner-Eremiten)

N 
Neuburg an der Donau (Bistum Augsburg/Bistum Eichstätt)
 Ehemaliges Kloster Bergen: (Benediktinerinnen)
 Ehemaliges Benediktinerinnenkloster: (Benediktinerinnen)
 Ehemaliges Kollegiatstift St. Peter (Neuburg)
 Ehemaliges Kloster St. Wolfgang: (Barmherzige Brüder)
 Ehemaliges Kloster Sankt Maria in Neuburg: (Ursulinen)
 Ehemaliges Karmelitinnenkloster Neuburg: (Unbeschuhte Karmelitinnen)
 Ehemaliges Franziskanerkloster Neuburg: (Franziskaner-Observanten)
 Kloster St. Elisabeth: Elisabethinerinnen
Neuburg an der Kammel (Bistum Augsburg)
 Ehemaliges Kloster Edelstetten: (Kanonissenstift)
Neuhaus am Inn (Bistum Passau)
 Ehemaliges Kloster Vornbach: (Benediktiner)
Neunkirchen am Brand (Erzbistum Bamberg)

 Ehemaliges Kloster Neunkirchen am Brand: Augustiner-Chorherren, Bistum Bamberg
Neukirchen beim Heiligen Blut (Bistum Regensburg)
 Kloster Neukirchen beim Heiligen Blut: (Franziskaner-Reformaten)
Neumarkt in der Oberpfalz (Bistum Eichstätt)
 Ehemaliges Kloster Heilig Geist Neumarkt: (Chorherren vom Hl. Geist)
 Ehemaliges Kapuzinerkloster Neumarkt: (Kapuziner)
 Ehemaliges Karmelitenkloster Neumarkt: (Karmeliten)
 Kloster Sankt Josef: (Provinzialmutterhaus der Niederbronner Schwestern)
Neumarkt-Sankt Veit (Erzbistum München und Freising)
 Ehemaliges Kloster St. Veit: (Benediktiner)
Neunburg vorm Wald (Bistum Regensburg)
 Ehemaliges Kloster Neunburg vorm Wald: (Franziskaner-Reformaten)
Neunkirchen am Brand (Erzbistum Bamberg)
 Ehemaliges Kloster Neunkirchen am Brand: (Augustiner-Chorherren)
Neustadt an der Aisch (Bistum Würzburg)
 Ehemaliges Kloster Birkenfeld: (Zisterzienserinnen)
 Ehemaliges Franziskanerkloster Riedfeld: (Franziskaner-Observanten)
Neustadt am Kulm (Bistum Regensburg)
 Kloster Neustadt am Kulm: (Karmeliten)
Neustadt am Main (Bistum Würzburg)
 Ehemalige Benediktinerabtei
 Ehemaliges Franziskanerinnenkloster
 Missions-Dominikanerinnenkloster
Niederalteich (Bistum Passau)
 Kloster Niederaltaich: (Benediktiner)
Niederschönenfeld (Bistum Augsburg)
 Ehemaliges Kloster Niederschönenfeld: (Zisterzienserinnen)
Niederviehbach (Bistum Regensburg)
 Ehemaliges Kloster Niederviehbach: (Augustiner-Eremitinnen)
Nördlingen (Bistum Augsburg)
 Ehemaliges Herrgottskloster Nördlingen: (Karmeliten)
 Antoniterkloster Nördlingen: (Antoniter)
 Ehemaliges Franziskanerkloster Nördlingen: (Franziskaner-Observanten)
 Ehemaliges Franziskanerinnenkloster Nördlingen: (Terziarinnen der Franziskaner-Observanten)
 Kloster Zimmern: (Zisterzienserinnen)
Nürnberg (Erzbistum Bamberg/Bistum Eichstätt)
 Ehemaliges Augustinerkloster: (Augustiner-Eremiten) (Keimzelle der Reformation in Nürnberg)
 Ehemaliges Dominikanerkloster: (Dominikaner)
 Ehemaliges Kloster Himmelthron: (Zisterzienserinnen)
 Kloster Sankt Magdalena Nürnberg: (Klarissen der Franziskaner-Observanten)
 Franziskanerkloster Nürnberg: (Franziskaner-Observanten)
 Ehemaliges Karmelitenkloster Nürnberg: (Karmeliten)
 Klarissenkloster St. Klara (Nürnberg): (Klarissen der Franziskaner-Observanten)
 Ehemaliges Schottenkloster St. Ägidien Nürnberg: (Benediktiner)
 Terziarinnenspital Nürnberg: (Terziarinnen der Franziskaner-Observanten)
 Kloster Pillenreuth: (Augustiner-Chorfrauen)

O 
Oberaudorf (Erzbistum München und Freising)
 Kloster Reisach: (Unbeschuhte Karmeliten)
Oberschleißheim (Erzbistum München und Freising)
 Ehemaliges Kloster Mittenheim Schleißheim: (Franziskaner-Reformaten)
Oberstaufen (Bistum Augsburg)
 St. Peter und Paul (Oberstaufen): (Kollegiatstift)
Ochsenfurt (Bistum Würzburg)
 Kapuzinerkloster Ochsenfurt: (Kapuziner)
 Ehemaliges Kloster Tückelhausen: (Kartäuser)
Odelzhausen (Erzbistum München und Freising)
 Ehemaliges Kloster Taxa: (Augustinerbarfüßer (unbeschuhte Augustiner-Eremiten))
Osterhofen (Bistum Passau)
 Kloster Altenmarkt: (ehm. Prämonstratenser, heute Englische Fräulein)

Otting (Erzbistum München und Freising, zur Gründung Erzbistum Salzburg)

 Ehemaliges Kloster Otting: (Benediktiner)
Ottobeuren (Bistum Augsburg)
 Kloster Ottobeuren: (Benediktiner)

P 
Pappenheim (Bistum Eichstätt)
 Ehemaliges Kloster Pappenheim: (Augustiner-Eremiten)
Passau (Bistum Passau)
 Ehemaliges Augustinerchorherrenstift St. Nikola (Passau): (Augustiner-Chorherren)
 Ehemaliges Kollegiatstift St. Salvator (Passau)
 Ehemaliges Franziskanerkloster Passau: (Franziskaner-Observanten)
 Ehemaliges Kapuzinerkloster Passau: (Kapuziner)
 Ehemaliges Kloster Niedernburg: (Benediktinerinnen)
Pfreimd (Bistum Regensburg)
 Franziskanerkloster Pfreimd: (Franziskaner-Reformaten)
 Kollegiatstift Pfreimd
Planegg (Erzbistum München und Freising)
 Maria Eich: (Augustiner-Eremiten)
Pielenhofen (Bistum Regensburg)
 Ehemaliges Kloster Pielenhofen: (Zisterzienserinnen)
Polling (Bistum Augsburg)
 Ehemaliges Kloster Polling: (Augustiner-Chorherren)
Prichsenstadt (Bistum Würzburg)
 Ehemaliges Kloster Ilmbach: (Kartäuser)
Pyrbaum (Bistum Eichstätt)
 Ehemaliges Kloster Seligenporten: (Salesianerinnen)

R 
Regensburg (Bistum Regensburg)
 Ehemaliges Kloster Prüfening: (Benediktiner)
 Ehemaliges Kloster Prüll: (Kartäuser)
 Ehemaliges Kloster Sankt Emmeram: (Benediktiner)
 Kollegiatstift St. Johann (Regensburg): (Kollegiatstift)
 Ehemaliges Kloster Sankt Maria Magdalena Regensburg: (Klarissen der Minoriten)
 Ehemaliges Kloster Sankt Peter Regensburg: (Benediktiner)
 Antoniterkloster Regensburg: (Antoniter)
 Ehemaliges Augustinerkloster Regensburg: (Augustiner-Eremiten)
 Dominikanerinnenkloster Regensburg: (Dominikanerinnen)
 Ehemaliges Franziskanerkloster St. Salvator Regensburg: (Minoriten)
 Ehemaliges Kapuzinerkloster Regensburg: (Kapuziner)
 Ehemaliges Karmeliten (St. Leonhard) Regensburg: (Unbeschuhte Karmeliten)
 Karmelitenkloster St. Oswald (Regensburg): (Karmeliten)
 Kloster Mittelmünster (Regensburg): (Benediktinerinnen)
 Ehemaliges Kloster Niedermünster Regensburg: (Kanonissenstift)
 Ehemaliges Kloster Obermünster Regensburg: (Kanonissenstift)
 Ehemaliges Schottenkloster St. Jakob (Regensburg): (Benediktiner)
 Ehemaliges Kloster Sankt Kassian Stadtamhof: (Franziskaner-Reformaten)
 Stift Stadtamhof Sankt Katharina: (Chorherren vom Hl. Geist)
 Ehemaliges Stift Sankt Mang Stadtamhof: (Augustiner-Chorherren)
 Stift Herz Jesu Stadtamhof: (Augustiner-Chorfrauen)
 Stift Unserer Lieben Frau zur Alten Kapelle (Regensburg): (Kollegiatstift)
Reichenbach am Regen (Bistum Regensburg)
 Ehemaliges Kloster Reichenbach: (Benediktiner)
Reichertsheim (Erzbistum München und Freising)
 Ehemaliges Kloster Ramsau bei Haag: (Augustiner-Eremiten)
Riedbach (Bistum Würzburg)
 Ehemaliges Kloster Kreuztal Marburghausen: (Zisterzienserinnen)
Rieneck (Bistum Würzburg)
 Ehemaliges Kloster Einsiedel: (Prämonstratenser)
Rimpar (Bistum Würzburg)
 Ehemaliges Kloster Maidbronn: (Zisterzienserinnen)
Rinchnach (Bistum Passau)
 Ehemaliges Kloster Rinchnach: (Benediktiner)
Roding (Bistum Regensburg)
 Kloster St. Dominikus Strahlfeld: (Missionsdominikanerinnen vom hl. Herzen Jesu)
Rodach bei Coburg (Erzbistum Bamberg)
 Ehemaliges Kloster Georgenberg: (Prämonstratenser)
Rödental (Bistum Würzburg)
 Ehemaliges Kloster Mönchröden: (Benediktiner)
Roggenburg (Bistum Augsburg)
 Kloster Roggenburg: (Prämonstratenser)
Rohr in Niederbayern (Bistum Regensburg)
 Ehemaliges Kloster Rohr: (Augustiner-Chorherren)
Rosenheim (Erzbistum München und Freising)
 Kloster Rosenheim: (Kapuziner)
Rothenburg ob der Tauber (Erzbistum Bamberg)
 Ehemaliges Franziskanerkloster Rothenburg ob der Tauber: (Franziskaner, dann Minoriten)
 Ehemaliges Terziarenkloster Rothenburg ob der Tauber: (Terziaren der Minoriten)
Röthlein (Bistum Würzburg)
 Ehemaliges Kloster Heidenfeld: (Augustiner-Chorherren)
Rott am Inn (Erzbistum München und Freising)
 Ehemaliges Kloster Rott: (Benediktiner)
Rottenbuch (Erzbistum München und Freising)
 Ehemaliges Kloster Rottenbuch: (Augustiner-Chorherren)
Rotthalmünster (Bistum Passau)
 Ehemaliges Kloster Asbach: (Benediktiner)
Rötz (Bistum Regensburg)
 Ehemaliges Kloster Rötz: (Augustiner-Eremiten)

S 
Sachsenkam (Erzbistum München und Freising)
 Franziskanerinnenkloster Reutberg: (Terziarinnen der Franziskaner-Reformaten)
Schäftlarn (Erzbistum München und Freising)
 Kloster Schäftlarn: (Prämonstratenser)
Scheinfeld (Erzbistum Bamberg)
 Kloster Schwarzenberg: (Franziskaner-Observanten)
Scheyern (Erzbistum München und Freising)
 Kloster Scheyern: (Benediktiner)
Schillingsfürst (Erzbistum Bamberg)
 Ehemaliges Kloster Schillingsfürst: (Franziskaner-Observanten)
Schlehdorf (Erzbistum München und Freising)
 Kloster Schlehdorf: (Augustiner-Chorherren)
Schliersee (Erzbistum München und Freising)
 Kloster Schliersee: (Kollegiatstift)
Schollbrunn (Bistum Würzburg)
 Ehemaliges Kloster Grünau: (Kartäuser)
Schongau (Bistum Augsburg)
 Ehemaliges Kloster Schongau: (Unbeschuhte Karmeliten)
Schönthal (Bistum Regensburg)
 Ehemaliges Kloster Schönthal: (Wilhelmiten, Augustiner-Eremiten)
Schrobenhausen (Bistum Augsburg)
 Ehemaliges Kloster Schrobenhausen: (Franziskaner-Reformaten)
Schwandorf (Bistum Regensburg)
 Ehemaliges Kloster Schwandorf: (Kapuziner)
Schwanfeld (Bistum Würzburg)
 Ehemaliges Kloster Heiligenthal: (Zisterzienserinnen)
Schwarzach am Main (Bistum Würzburg)
 Abtei Münsterschwarzach: (Benediktiner)
 Ehemaliges Frauenkloster Münsterschwarzach: (Benediktinerinnen)
Schwarzhofen (Bistum Regensburg)
 Ehemaliges Kloster Schwarzhofen: (Dominikanerinnen)
Schweinfurt (Bistum Würzburg)
 Benediktinerkloster Schweinfurt: (Benediktiner)
 Karmelitenkloster Schweinfurt: (Karmeliten)
Seeon-Seebruck (Erzbistum München und Freising)
 Ehemaliges Kloster Seeon: (Benediktiner)
Siegsdorf (Erzbistum München und Freising)
 Kloster Maria Eck: (Minoriten)
Solnhofen (Bistum Eichstätt)
 Ehemaliges Kloster Solnhofen: (Benediktiner)
Sonnefeld (Bistum Würzburg)
 Kloster Sonnefeld: (Zisterzienserinnen)
Spalt (Bistum Eichstätt)
 Ehemaliges Kollegiatstift St. Emmeram (Spalt)
 Ehemaliges Kollegiatstift St. Nikolaus (Spalt)
 Ehemaliges Kloster Heiligenblut Spalt: (Franziskaner-Observanten)
Sparneck (Erzbistum Bamberg)
 Ehemaliges Kloster Sparneck: (Karmeliten)
Speinshart (Bistum Regensburg)
 Kloster Speinshart: (Prämonstratenser)
St. Oswald-Riedlhütte (Bistum Passau)
 Ehemaliges Kloster St. Oswald: (Benediktiner)
St. Wolfgang (Erzbistum München und Freising)
 Ehemaliges Kollegiatstift St. Wolfgang (St. Wolfgang)
Bad Staffelstein (Bistum Würzburg)
 Ehemaliges Kloster Banz: (Benediktiner)
Steinach (Bistum Regensburg)
 Kloster Pfaffenmünster: (Kollegiatstift)
Steingaden (Bistum Augsburg)
 Ehemaliges Kloster Steingaden: (Prämonstratenser)
Straubing (Bistum Regensburg)
 Kloster Azlburg: (Elisabethinerinnen)
 Ehemaliges Franziskanerkloster Straubing: (Franziskaner-Reformaten)
 Ehemaliges Kapuzinerkloster Straubing: (Kapuziner)
 Karmelitenkloster Straubing: (Karmeliten)
 Ehemaliges Kollegiatstift Basilika St. Jakob (Straubing)
 Ursulinenkloster Straubing: (Ursulinen)
Sulzbach-Rosenberg (Bistum Regensburg)
 Ehemaliges Salesianerinnenkloster Sulzbach: (Salesianerinnen)

T 
Tegernsee (Erzbistum München und Freising)
 Ehemaliges Kloster Tegernsee: (Benediktiner)
Teisendorf (Erzbistum München und Freising)
 Ehemaliges Kloster Höglwörth: (Augustiner-Chorherren)
Theres (Bistum Würzburg)
 Ehemaliges Kloster Theres: (Benediktiner)
Thierhaupten (Bistum Augsburg)
 Ehemaliges Kloster Thierhaupten: (Benediktiner)
Thyrnau (Bistum Passau)
 Ehemaliges Kloster Thyrnau: (Kapuziner)
Tittmoning (Erzbistum München und Freising)
 Ehemaliges Kloster Allerheiligen (Tittmoning): (Augustiner-Eremiten)
 Ehemaliges Kollegiatstift Tittmoning
Traunstein (Erzbistum München und Freising)
 Ehemaliges Kapuzinerkloster Traunstein: (Kapuziner)
Triefenstein (Bistum Würzburg)
 Ehemaliges Kloster Triefenstein: (Augustiner-Chorherren)
Tuntenhausen (Erzbistum München und Freising)
 Ehemaliges Kloster Beyharting: (Augustiner-Chorherren)
Türkheim (Bistum Augsburg)
 Kloster Türkheim: (Kapuziner)

U 
Ursberg (Bistum Augsburg)
 Ehemaliges Kloster Ursberg: (Prämonstratenser)

V 
Vilsbiburg (Bistum Regensburg)
 Ehemaliges Magdalenerinnenkloster Seyboldsdorf: (Magdalenerinnen)
Vilshofen an der Donau (Bistum Passau)
 Benediktinerabtei Schweiklberg: (Benediktiner)
 Ehemaliges Kapuzinerkloster Vilshofen: (Kapuziner)
 Ehemaliges Kollegiatstift Vilshofen
Volkach (Bistum Würzburg)
 Ehemaliges Kloster Pons Mariae (Astheim): (Kartäuser)
 Ehemaliges Kloster Vogelsburg: (Karmeliten)
 Kloster St. Maria (Volkach): (Dillinger Franziskanerinnen)

W 
Walderbach (Bistum Regensburg)
 Ehemaliges Kloster Walderbach: (Zisterzienser)
Waldsassen (Bistum Regensburg)
 Kloster Waldsassen: (Zisterzienser)
Wallerstein (Bistum Augsburg)
 Kloster Wallerstein: (Piaristen)
Wang (Erzbistum München und Freising)

 Ehemaliges Klostergut Wittibsmühle: (Franziskanerinnen von Erlenbad)

Wasserburg am Inn (Erzbistum München und Freising)
 Kloster Attel: (Benediktiner)
 Ehemaliges Kloster Wasserburg: (Kapuziner)
Weißenburg in Bayern (Bistum Eichstätt)
 Ehemaliges Kloster Weißenburg: (Karmeliten)
 Ehemaliges Kloster Wülzburg: (Benediktiner)
Weißenhorn (Bistum Augsburg)
 Ehemaliges Kloster Weißenhorn: (Kapuziner)
Weißenohe (Erzbistum Bamberg)
 Ehemaliges Kloster Weißenohe: (Benediktiner)
Welden (Bistum Augsburg)
 Ehemaliges Kloster Welden: (Terziarinnen der Franziskaner-Observanten)
Wertingen (Bistum Augsburg)
 Kloster Weihenberg: (Augustiner-Chorfrauen)
Wessobrunn (Bistum Augsburg)
 Ehemaliges Kloster Wessobrunn: (Benediktiner)
Wettenhausen (Bistum Augsburg)
 Kloster Wettenhausen: (Dominikanerinnen, früher: Augustiner-Chorherren)
Weyarn (Erzbistum München und Freising)
 Ehemaliges Kloster Weyarn: (Augustiner-Chorherren)
Wiesent (Bistum Regensburg)
 Ehemaliges Kloster Heilsberg: (Solitarier (Gesellschaft von der hl. Einsamkeit))
Windberg (Bistum Regensburg)
 Kloster Windberg: (Prämonstratenser)
Wolnzach (Bistum Regensburg)
 Ehemaliges Kloster Wolnzach: (Kapuziner)
Würzburg (Bistum Würzburg)
 Kloster Himmelspforten: (Karmelitinnen)
 Ehemaliges Stift St. Anna: (Kanonissenstift)
 Ehemaliges Karmelitenkloster Würzburg St. Barbara: (Beschuhte Karmeliten)
 Ehemaliges Kloster/Stift St. Burkard: (Benediktiner, Kollegiatstift)
 Ehemaliges Kloster St. Stephan: (Benediktiner)
 Ehemaliges Agnetenkloster Würzburg: (Klarissen der Minoriten)
 Ehemaliges Antoniterkloster Würzburg: (Antoniter)
 Ehemaliges Augustinerinnenkloster Würzburg: (Augustiner-Eremitinnen)
 Ehemaliges Augustinerkloster Würzburg: (Augustiner-Eremiten)
 Claretiner-Kloster, seit 1989 in der Wölffelstraße 13
 Ehemaliges Kloster Engelgarten: (Kartäuser)
 Franziskanerkloster Würzburg: (Minoriten)
 Ehemaliges Kapuzinerkloster Würzburg: (Kapuziner)
 Karmelitenkloster Würzburg Maria Magdalena: (Unbeschuhte Karmeliten)
 Kloster Mariä Verkündigung (Würzburg): (Ursulinen)
 Ehemaliges Kollegiatstift Haug
 Ehemaliges Kollegiatstift Neumünster
 Kloster Oberzell: (Zeller Schwestern)
 Ehemaliges Schottenkloster Würzburg: (Benediktiner)
 Ehemaliges Kloster Unterzell: (Prämonstratenserinnen)
 Ehemaliges Kloster Wilberghaus Würzburg: (Terziarinnen der Minoriten)

Z 
Ziertheim (Bistum Augsburg)
 Ehemaliges Kloster Reistingen: (Kanonissenstift)

Siehe auch 
 Liste der Klöster in Deutschland
 Liste der Baudenkmäler in Bayern

Literatur 
 Breuer, Tilmann u. a. Bearb.: Georg Dehio, Franken, Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler, Bayern I, München und Berlin 1999.

Weblinks 

 Klöster in Bayern, Projekt des Hauses der Bayerischen Geschichte
 Bildarchiv Kirchen und Klöster des Hauses der Bayerischen Geschichte

Einzelnachweise 

 
Kloster, Bayern